Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (terzo turno)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (finale)
  Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)
  Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)

  Stephen Huss /  Wesley Moodie (terzo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (quarti di finale)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Alexander Waske (primo turno)
  Wayne Black /  Jeff Coetzee (primo turno)
  Martín García /  Sebastián Prieto (terzo turno)
  Chris Haggard /  Dominik Hrbatý (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note
Il match tra Mark Knowles e Daniel Nestor (3) contro Simon Aspelin e Todd Perry(8) è stato in quel momento il match più lungo mai disputato a Wimbledon con la durata di 6 ore e 9 minuti.
Mark Knowles e Daniel Nestor hanno vinto 5-7, 6-3, 6-7, 6-3, 23-21.

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2006
ATP Tour 2006